Douze sous-marins de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Upholder :

 le , un sous-marin de classe Undine lancé en 1940 ;
 le , un sous-marin de classe Upholder lancé en 1986, vendu au Canada en 2004 et renommé NCSM Chicoutimi (SSK 879).

Upholder